Karma hace referencia a varios artículos:

Budismo e hinduismo
Karma, según la RAE en algunas religiones de la India, energía derivada de los actos de un individuo durante su vida, que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones, hasta que alcanza la perfección.
Karma yoga, tipo de yoga

Informática
Karma, sistema de moderación en línea o sistema de puntuación en línea, por ejemplo en los foros de Slashdot y de menéame.
Karma, motor físico desarrollado por MathEngine, popularizado por su uso en el Unreal Engine 2, que ahora es el componente físico del RenderWare.

Además
Karma (Marvel Comics), superheroína de Marvel Comics.
Raión de Karma, en Bielorrusia.
Fisker Karma, automóvil deportivo híbrido eléctrico.
Karma: Aleación metálica también conocida como nicromo.
Karma (álbum), disco de 2001 de la banda de Power Metal Kamelot.